Чехи:
 Чехи () — західно-слов'янський народ, основне населення Чехії

Населені пункти та їхні частини

 Чехи — село в гміні Явожина-Шльонська Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Чехи — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Чехи — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Чехи — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Чехи — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Чехи — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Чехи — частина села Недзьведзь у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Чехи — частина села Залесе в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Чехи — частина села Вільчиці в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Чехи — частина села Тромбкі в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Чехи — частина села Людвінув у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Чехи — колонія в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства

Чехи () — село у Словаччині, в Нітранському краї, округ Нове Замки

Чехи — село Старосинявського району Хмельницької області
 Чехи — давня назва села Лугове Бродівського району Львівської області

Див. також 
 Чех (значення)

Примітки